За́грава — відсвічування, відблиск (переважно на небі) яскравого світла, пожежі, вогнів тощо

 Заграва — сяяння небосхилу під час заходу і сходу сонця
 Заграва — сяяння освітленої атмосфери під час повного сонячного затемнення

Колективи 
 Заграва (театр) — театральна трупа Західної України в 1933–1938 рр.
 Заграва (хор) — народний аматорський хор національно-патріотичної пісні з Тернополя
 Заграва (гурт) — український музичний гурт з Коломиї

Видання 
 Заграва (газета) — видання Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів
 Заграва (часопис) — журнал міжвоєнного періоду, що виходив у Львові і редагувався Дмитром Донцовим

Твори 
 Заграва (опера) — українська опера 1959 року
 Заграва (роман) — художньо-документальний роман О. Абдуліна і П. Воробея

Інші значення 
 ВО «Заграва» — військова округа УПА (північна Рівненщина і Полісся)
 Заграва (сорт) — столова гібридна форма винограду
 Заграва (телеканал) — українська незалежна телерадіокомпанія